Regroupement des bandes originales et singles de Bleach :

Bandes originales

Original Soundtrack 01 
 01 - On the precipice of defeat
 02 - ~Asterisk~ (Ost Ver.)
 03 - Comical world
 04 - Oh so tired
 05 - Head in the clouds
 06 - Ditty for daddy
 07 - Creeping shadows
 08 - Raw breath of danger
 09 - Enemy unseen
 10 - Will of the heart
 11 - Requiem for the lost ones
 12 - Nothing can be explained (vocal ver.)
 13 - Burden of the past
 14 - Destiny awaits
 15 - Catch-22
 16 - Heat of the battle
 17 - Blaze of the soul reaper
 18 - Battle ignition
 19 - Never meant to belong
 20 - Storm center
 21 - Number one (vocal ver.)
 22 - Going home
 23 - Life is like a boat (TV)
 24 - Peaceful afternoon
 25 - Thank You!! (TV)

Original Soundtrack 02 
 01 - Choked
 02 - Emergence of the haunted
 03 - On the verge of insanity
 04 - Confrontation
 05 - Diago 45° tango
 06 - Dodo dance
 07 - Splaaash boogie
 08 - Ominous premonition
 09 - Phenomena
 10 - Demolition drive
 11 - Here to stay
 12 - A requiem
 13 - Compassion
 14 - Citadel of the bount
 15 - The calling
 16 - Shadow's masquerade
 17 - Whisper of the apocalypse
 18 - Back the wall
 19 - Rage of lunacy
 20 - Torn apart
 21 - Swan song
 22 - 999
 23 - Number one (Nas-T Mix)

Original Soundtrack 03 
 01 - La distancia para un duelo
 02 - Principio de lucha
 03 - Nube negra
 04 - Clavar la espada
 05 - No regresar
 06 - Fiesta de guerra.
 07 - Batalla,Batalla
 08 - Andar errante.
 09 - Get Smart!
 10 - Escalon
 11 - Shady charade
 12 - Quincy's craft
 13 - Dominio del chad
 14 - KO
 15 - Magot's dance
 16 - Orihime's line
 17 - Soundscape to ardor
 18 - Hollowed
 19 - Anguish
 20 - Princess in captivity
 21 - Cops'n robbers
 22 - Dancin' in the dunes
 23 - Can't back down
 24 - Scoudrels
 25 - Yours truly
 26 - Turkish delight
 27 - Ola ! Arrancar Remix !!

Original Soundtrack 04 
 01 - Muramasa  	
 02 - The Other Tales Of Zanpakuto 	
 03 - Nothing But Happiness 	
 04 - Power To Strive 	
 05 - Days For The Past 	
 06 - Battle For Justice 	
 07 - Can't Lose 	
 08 - Hidden Situation 	
 09 - Beaming Spirit 	
 10 - Lingering Anxiety 	
 11 - Doomful Presence 	
 12 - Utopia 	
 13 - Swinging The Sword 	
 14 - Pleasures Of The Combat 	
 15 - The One Path To Take 	
 16 - Unstoppable Battle 	
 17 - Battle For Bond 	
 18 - Mysterious 	
 19 - Vanishing Soul 	
 20 - Number One's One Else 	
 21 - Nothing Can Be Explained (Instrumental) 	
 22 - Driven Into Fear 	
 23 - Wrapped In Kindness 	
 24 - Japomula 01 	
 25 - Japomula 02 	
 26 - Bleach Jingle 452 	
 27 - Bleach Jingle 451 	
 28 - Onanimous Presence 	
 29 - Karakurizer 	
 30 - Number One (Instrumental)

Memories of Nobody - Original Soundtrack 
 01 - State of emergency
 02 - Rush to the scene
 03 - Number one (version filmlogia)
 04 - Always be with in mind
 05 - Eerie blanck
 06 - Into the storm
 07 - Senna
 08 - Shadows close in
 09 - Perishing one
 10 - Blast !
 11 - Will save you
 12 - Turn the tables
 13 - Dark one
 14 - Nothing anymore
 15 - Ceremony commences
 16 - Number one (Malicious Gravy MC)
 17 - Come to lend a hand
 18 - Frenzied battle
 19 - Fight to the death
 20 - Tables have turned
 21 - Showdown
 22 - Climax and annihilation of the world
 23 - Into the fire
 24 - Always be with me in mind (instrumental version)
 25 - Into the fire (guitar version)

The Diamond Dust Rebellion - Original Soundtrack 
 01 - Kingdom Treasure Stamp
 02 - Attack On The Beat
 03 - Fate,The
 04 - Start To Investigate
 05 - Disastrous Scene
 06 - Diamond Dust
 07 - Execution
 08 - Guitar 3
 09 - Recollection 1
 10 - World #05
 11 - Nightmare
 12 - Uneasines
 13 - Feudal Society
 14 - Wanderers
 15 - Recollection 2
 16 - Assassination
 17 - Baddest Presentiment
 18 - World #07 Blues
 19 - Encirclement Battle
 20 - Recollection 3
 21 - Jam Blues,A
 22 - Japanesq
 23 - Rest Of Your Life,The
 24 - Treachery
 25 - Showing Off
 26 - Invasion
 27 - Breakthrough Even
 28 - Spiritual Bond
 29 - Db Blues

Fade to Black - Original Soundtrack 
 01 - Fade To Black A02
 02 - Fade To Black A05a
 03 - Fade To Black A06
 04 - Pray That You Always Understand Me FX
 05 - Guitar Test A Cappella
 06 - Nothing Can Be Explained Instrumental 2008
 07 - Fade To Black 3BLM 46
 08 - Fade To Black 3BLM 51a
 09 - Suite "Never Meant to Belong" 1st Mouvement : Violin
 10 - Suite "Never Meant to Belong" 2nd Mouvement : Cello & Orchestra
 11 - Suite "Never Meant to Belong" 3rd Mouvement : Piano
 12 - Fade To Black A04a
 13 - Fade To Black B07a
 14 - Suite "Will of the Heart" 1st Mouvement : Cello & Orchestra
 15 - Suite "Will of the Heart" 2nd Mouvement : Violin
 16 - Fade To Black B03
 17 - Fade To Black BLM 01a
 18 - Guitar Test
 19 - Fade To Black B14
 20 - Fade To Black B13a
 21 - What Can You See In Their Eyes
 22 - Stand Up Be Strong (Partie I)
 23 - Stand Up Be Strong (Partie II)
 24 - Pray That You Always Understand Me
 25 - Pray That You Always Understand Me (Piano)
 26 - Suite "Going Home" 1st Mouvement : Cello & Orchestra
 27 - Suite "Going Home" 2nd Mouvement : Piano Solo
 28 - Fade To Black Irish Dance
 29 - Pray That You Always Understand Me Tony's Cello

Hell Chapter - Original Soundtrack 
 01 - Incantation Part C (Opus 1)
 02 - Cometh The Hour Part A (Opus 1)
 03 - Fallen Angels (Opus 1)
 04 - Comet The Hour Part B (Opus 1)
 05 - Killing Field (Opus 1)
 06 - Then We All Can Go Home (Opus 3)
 07 - Lucifers Dance Part B (Opus 1)
 08 - Lucifers Dance Part C (Opus 1)
 09 - Incantation Part D (Opus 1) (Opus 1)
 10 - Snakes Of Despair
 11 - Lucifers Dance Part A (Opus 1)
 12 - SD2 4401
 13 - SD2 83
 14 - SD2 103
 15 - Incantation Part E
 16 - BL57 Sakkaku
 17 - 4BLM 101 Chokkaku
 18 - BL06 Sakkaku
 19 - Monologue
 20 - Number One RMB Mix
 21 - Incantation Part F

Singles

Génériques de début

~Asterisk~ 
Ce single contient 4 musiques et, est interprété par Orange Range. Le générique "~Asterisk~" apparaît dans les épisodes de 1 à 25.

 01 - ~Asterisk~
 02 - Mission in Taisakusen
 03 - Spiral
 04 - ~Asterisk~ (Romantic version)

D-tecnolife 
Ce single contient 4 musiques et, est interprété par Uverworld. Le générique "D-tecnolife" apparaît dans les épisodes de 26 à 51.

 01 - D-tecnoLife
 02 - Mixed-up
 03 - Ai ta Kokoro
 04 - D-tecnoLife (TV size)

Ichirin no Hana 
Ce single contient 4 musiques et, est interprété par High and Mighty Color. Le générique "Ichirin no Hana" apparaît dans les épisodes de 52 à 74.

 01 - Ichirin no Hana
 02 - Warped Reflection
 03 - Ichirin no Hana (Huge hollow mix)
 04 - Ichirin no Hana (Less vocal track)

Tonight, Tonight, Tonight 
Ce single contient 4 musiques et, est interprété par Beat Crusaders. Le générique "Tonight, Tonight, Tonight" apparaît dans les épisodes de 75 à 97.

 01 - Tonight, Tonight, Tonight
 02 - I wanna go to the disko
 03 - E.C.D.T
 04 - Everbody hate my guitar sound

Rolling star 
Ce single contient 4 musiques et, est interprété par YUI. Le générique "Rolling star" apparaît dans les épisodes de 98 à 120.

 01 - Rolling star
 02 - Winter hot music
 03 - I remember you (Yui version acoustic)
 04 - Rolling star (Instrumental)

Alones 
Ce single contient 5 musiques et, est interprété par Aqua Timez. Le générique "Alones" apparaît dans les épisodes de 121 à 143.

 01 - Alones
 02 - Akatsuki
 03 - Mr - road runner (DJ mass'skate sonic remix)
 04 - Mask 
 05 - Alones (Instrumental mix)

After Dark 
Ce single contient 2 musiques et, est interprété par Asian Kung-fu Generation. Le générique "After Dark" apparaît dans les épisodes de 144 à 167.

 01 - After Dark
 02 - Yuigahama Kite

Chu-Bura 
Ce single contient 4 musiques et, est interprété par Kelun. Le générique "Chu-Bura" apparaît dans les épisodes de 168 à 189.

 01 - Chu-Bura
 02 - Boy's Don't Cry
 03 - Asayake Umbrella
 04 - Chu-Bura (instrumental)

Velonica 
Ce single contient 4 musiques et, est interprété par Aqua Timez. Le générique "Velonica" apparaît dans les épisodes de 190 à 214.

 01 - Velonica
 02 - Kanade ai
 03 - Kaoru
 04 - Velonica (instrumental)

Shoujo S 
Ce single contient 4 musiques (5 avec l'exclusif de l'édition limitée B) et, est interprété par Scandal. Le générique "Shojo S" apparaît dans les épisodes de 215 à 242.

01 - Shojo S
02 - Natsu Neiro
03 - Future
04 - So Easy (sur l'édition limitée B)
05 - Shojo S (Instrumental) (Sur l'édition limitée A et B)

Anima Rossa 
Ce single contient 3 musiques et, est interprété par Porno Graffitti. Le générique "Anima Rossa" apparaît dans les épisodes de 243 à 265.

 01 - Anima Rossa
 02 - Shōkibo na Haiboku 
 03 - Jaken ni Shinaide

ChAngE 
Ce single contient 4 musiques et est interprété par miwa.Le générique "ChAngE" joue dans les épisodes 266 à 291.

01 - ChAngE
02 - You can do it
03 - Amayadori
04 - ChAngE (Instrumental)

Ranbu no Melody
Ce single contient 3 musiques et est interprété par le groupe Sid.Le générique "Ranbu no Melody" joue dans les épisodes 292 à 317.

01 - Ranbu no Melody
02 - Danro
03 - Hosoi Koe (Live from 「Sid Summer Festa 2010」)

Blue
Ce single contient 3 musiques et est interprété par le groupe ViViD. Le générique "Blue" apparaît dans les épisodes 317 à 342.

 01 - Blue     
 02 - CRISIS     
 03 - Re:load

HARUKAZE
Ce single  est interprété par le groupe Scandal. Le générique "HARUKAZE" apparaît dans les épisodes 343 à 366

01 - HARUKAZE
02 - * ~Asterisk~ / ALONES (Types A et B respectivement seulement)
03 - HARUKAZE (Instrumental)

Génériques de fin

Life is like a boat 
Ce single contient 2 musiques et, est interprété par Rie Fu. Le générique "Life is like a boat" apparaît dans les épisodes de 1 à 13.

 01 - Life is like a boat
 02 - Voice

Thank You!! 
Ce single contient 2 musiques et, est interprété par Home Made Kazoku. Le générique "Thank You!!" apparaît dans les épisodes de 14 à 25.

 01 - Thank You!!
 02 - Home sweet home (Reborn!)

Houki Boshi 
Ce single contient 4 musiques et, est interprété par Younha. Le générique "Houki Boshi" apparaît dans les épisodes de 26 à 38.

 01 - Houki Boshi
 02 - Ashita, Tenki ni Nare
 03 - Omoide ni Dekinai
 04 - Houki Boshi (Instrumental)

Happypeople 
Ce single contient 3 musiques et, est interprété par Skoop on Somebody. Le générique "Happypeople" apparaît dans les épisodes de 39 à 51.

 01 - Happypeople
 02 - Eien no Hoshizora
 03 - Summer Love

Life 
Ce single contient 4 musiques et, est interprété par YUI. Le générique "Life" apparaît dans les épisodes de 52 à 63.

 01 - Life
 02 - Crossroad
 03 - Tomorrow's way (Version acoustic)
 04 - Life (Instrumental)

My Pace 
Ce single contient 3 musiques et, est interprété par SunSet Swish. Le générique "My Pace" apparaît dans les épisodes de 64 à 74.

 01 - My Pace
 02 - Suna no Objet
 03 - My Pace (Original Karaoke)

Hanabi 
Ce single contient 4 musiques et, est interprété par Ikimono Gakari. Le générique "Hanabi" apparaît dans les épisodes de 75 à 86.

 01 - Hanabi
 02 - Amai Nigai Jikan
 03 - Momen no Handkerchief
 04 - Hanabi (Instrumental)

Movin!! 
Ce single contient 5 musiques et, est interprété par Takacha. Le générique "Movin!!" apparaît dans les épisodes de 87 à 97.

 01 - Movin !!
 02 - Ame ni mo... Kaze ni mo...
 03 - Live in Takacha V
 04 - Suiyoubi
 05 - Movin !! (Acoustic Version)

Baby It's You 
Ce single contient 5 musiques et, est interprété par June. Le générique "Baby It's You" apparaît dans les épisodes de 98 à 109.

 01 - Baby It's You
 02 - Discotheque Romantic
 03 - Love
 04 - Baby It's You (less vocal)
 05 - Discotheque Romantic (less vocal)

Sakura Biyori 
Ce single contient 4 musiques et, est interprété par Mai Hoshimura. Le générique "Sakura Biyori" apparaît dans les épisodes de 110 à 120.

 01 - Sakura Biyori
 02 - Wonder Land
 03 - Yoru Tsuki
 04 - Sakura Biyori (Instrumental)

Tsumasaki 
Ce single contient 2 musiques et, est interprété par OreSkaBand. Le générique "Tsumasaki" apparaît dans les épisodes de 121 à 131.

 01 - Tsumasaki
 02 - Pinocchio (Live @ Sakai Shimin Kaikan)

Daidai 
Ce single contient 3 musiques et, est interprété par Chatmonchy. Le générique "Daidai" apparaît dans les épisodes de 132 à 143.

 01 - Daidai
 02 - Cosmo Town
 03 - Real

Tane wo Maku Hibi 
Ce single contient 4 musiques et, est interprété par Atari Kousuke. Le générique "Tane wo Maku Hibi" apparaît dans les épisodes de 144 à 154.

 01 - Tane wo maku hibi
 02 - Michi no tochuu
 03 - Kotoba wa iranai
 04 - Chikyuu kyoudai

Kansha 
Ce single contient 4 musiques et, est interprété par RSP. Le générique "Kansha" apparaît dans les épisodes de 155 à 167.

 01 - Kansha
 02 - Ai to Yuujou ~ Cypress Ueno is mine
 03 - Homie
 04 - Kansha (Instrumental)

Orange 
Ce single contient 3 musiques et, est interprété par Lil'B a.k.a Mie&Aila. Le générique "Orange" apparaît dans les épisodes de 168 à 179.

 01 - Orange
 02 - Lil luv
 03 - Orange (Kira Kira house mix)

Gallop 
Ce single contient 5 musiques et, est interprété par Pe'zmoku. Le générique "Gallop" apparaît dans les épisodes de 180 à 189.

 01 - Gallop
 02 - Ryuusei Gun
 03 - Misshitsu
 04 - Nica's Dream
 05 - Mousha no Tabiji (Re-constructed by pe'zmoku)

Hitohira no Hanabira 
Ce single contient 4 musiques et, est interprété par Stereopony. Le générique "Hitohira no Hanabira" apparaît dans les épisodes de 190 à 201.

 01 - Hitohira no Hanabira
 02 - Nyaamii
 03 - Yuukan na Funny Friends
 04 - Hitohira no Hanabira (Instrumental)

Sky Chord ～Otona ni Naru Kimi e～ 
Ce single contient 4 musiques et, est interprété par Shion Tsuji. Le générique "Sky Chord ～Otona ni Naru Kimi e～" apparaît dans les épisodes de 202 à 214.
 01 - Sky Chord ～Otona ni Naru Kimi e～
 02 - Brand New Day
 03 - Candy Kicks (Acoustic Version)
 04 - Sky Chord ～Otona ni Naru Kimi e～ (Instrumental)

Kimi wo Mamotte, Kimi wo Aishite 
Ce single contient 4 musiques et, est interprété par Sambomaster. Le générique "Kimi wo Mamotte, Kimi wo Aishite" apparaît dans les épisodes de 215 à 229.

 01 - Kimi wo Mamotte, Kimi wo Aishite					
 02 - Akashi
 03 - Boku ha Jiyuu
 04 - Kimi wo Mamotte, Kimi wo Aishite (BLEACH Ending)

Mad Surfer 
Ce single contient 2 musiques et, est interprété par Kenichi Asai. Le générique "Mad Surfer" apparaît dans les épisodes de 230 à 242.

 01 - Mad Surfer
 02 - SAD PARTY

Sakurabito 
Ce single contient 4 musiques et, est interprété par SunSet Swish. Le générique "Sakurabito" apparaît dans les épisodes de 243 à 255.

 01 - Sakurabito
 02 - It's a beautiful day
 03 - Utahime
 04 - Sakurabito (Instrumental)

Tabidatsu Kimi e 
Ce single contient 4 musiques et, est interprété par RSP. Le générique "Tabidatsu Kimi e" apparaît dans les épisodes de 256 à 265.

01 - Tabidatsu Kimi e
02 - Akarui Hikari no Naka de
03 - Mudou
04 - Tabidatsu Kimi e (Instrumental)

Stay Beautiful 
Le single contient 3 musiques et, est interprété par Diggy-Mo'. Le générique "Stay Beautiful" apparaît dans les épisodes 266 à 277.

01 - Stay Beautiful
02 - Wardrobe #6
03 - Stay Beautiful (Instrumental)

Echoes 
Le single contient 2 musiques et, est interprété par le groupe Universe. Le générique "Echoes" apparaît dans les épisodes 278 à 291.

01 - Echoes
02 - Over There

Last Moment
Ce single contient 4 musiques et, est interprété par le groupe SPYAIR.Le générique "Last Moment" apparaît dans les épisodes 292 à 303.

01 - Last Moment
02 - Ai Yori Aishi
03 - Non-Fiction
04 - Just Like This

Song for…
Ce single contient 4 musiques et, est interprété par ROOKiEZ is PUNK’D.Le générique "Song for…" apparaît dans les épisodes 304 à 316.

01 - Song for…
02 - Oh Yeah!!!
03 - Song for… (Bleach tv size edit)
04 - Song for… (instrumental)

Aoi Tori
Ce single contient 4 musiques et, est interprété par Fumika Iwaki. Le générique "Aoi Tori" apparaît dans les épisodes 317 à 329.

 01 - Aoi Tori
 02 - Tengoku no Door
 03 - Kanade
 04 - Aoi Tori (Instrumental)

Haruka Kanata
Ce single contient 5 musiques et, est interprété par UNLIMITS. Le générique "Haruka Kanata" apparaît dans les épisodes 329 à 342.

01 - Haruka Kanata	
02 - Yorukaze Drive		
03 - Itsuwari no sekai (Live ver.)			
04 - Clover (Live ver.)	
05 - Hello (Live ver.)

Re:pray
Ce single contient 3 musiques et, est interprété par Aimer. Le générique "Re:pray" apparaît dans les épisodes 343 à 354.

01 - Re:pray
02 - Nemurenai Yoru wa				
03 - Poker Face

Mask
Iinterprété par Aqua Timez. Le générique "Mask" apparaît dans les épisodes 355 à 366.

Thèmes des films

Sen no Yoru wo Koete
Ce single contient 2 musiques et, est interprété par le groupe Aqua Timez. Le thème "Sen no Yoru wo Koete" apparaît dans le film Bleach: Memories of Nobody.

01 - Sen no Yoru wo Koete
02 - Sen no Yoru wo Koete (Instrumental)

Hikari no Rock
Ce single contient 2 musiques et, est interprété par le groupe Sambo Master. Le thème "Hikari no Rock" apparaît dans le film Bleach: The Diamond Dust Rebellion.

01 - Hikari no Rock
02 - Hikari no Rock (Instrumental)

Koyoi, Tsuki ga Miezutomo
Ce single contient 2 musiques et est interprété par le groupe Porno Graffiti. Le thème "Koyoi, Tsuki ga Miezutomo" apparaît dans le film Bleach: Fade to Black.

01 - Koyoi, Tsuki ga Miezutomo
02 - Koyoi, Tsuki ga Miezutomo (Backing Track)

Save The One, Save The All
Ce single contient 1 musique et, est interprété par T.M. Revolution. Le thème "Save The One, Save The All" apparaît dans le film Bleach: Hell Verse.

01 - Save The One, Save The All

Beat Collection 1st 
Les albums faisant partie des séries "Beat Collection" sont des albums dont les chansons sont interprétées par les doubleurs officiels des personnages de la série animée.

1st Session, #1 : Kurosaki Ichigo 
 01 - My blade as my pride
 02 - Tatoos on the sky
 03 - Memories in the rain
 04 - My blade as my pride (Instrumental)

1st Session, #2 : Abarai Renji 
 01 - Rosa rubicundior, lilio candidior
 02 - Standing to defend you
 03 - Gomi tamemitai na machi de oretachi wa deatta
 04 - Rosa rubicundior, lilio candidior (Instrumental)

1st Session, #3 : Ishida Uryuu  
 01 - Quincy no hokori ni kakete
 02 - Aesthetics and identity
 03 - Suigintou no Yoru
 04 - Quincy no hokori ni kakete (Instrumental)

1st Session, #4 : Yamada Hanatarou & Kon 
 01 - Shimpainai oneesan
 02 - Hanataro desu
 03 - Lions never surrender
 04 - Shimpainai oneesan (Instrumental)

1st Session, #5 : Ichimaru Gin  
 01 - Sekai wa sude ni azamuki no ue ni
 02 - Fuyu no hanabi (feat. Rangiku)
 03 - Hyouri
 04 - Sekai wa sude ni azamuki no ue ni (Instrumental)

Beat Collection 2nd

2nd Session, #1 : Kurosaki Ichigo & Zangetsu 
 01 - Sky high
 02 - Rain
 03 - Zan
 04 - Sky high (Instrumental)
 05 - Rain (Instrumental)
 06 - Zan (Instrumental)

2nd Session, #2 : Momo Hinamori & Tôshiro Hitsugaya & Matsumoto Rangiku 
 01 - This light i see (Hitsugaya)
 02 - Momoiro no Hana (Momo)
 03 - Ranka (Matsumoto)
 04 - This light i see (Instrumental)
 05 - Momoiro no Hana (Instrumental)
 06 - Ranka (Instrumental)

2nd Session, #3 : Madarame Ikkaku, Yumichika Ayasegawa, Yachiru Kusajishi & Zaraki Kenpachi 
 01 - We
 02 - Come to like it. This fight now
 03 - Funny days
 04 - We (Instrumental)
 05 - Come to like it. This fight now (Instrumental)
 06 - Funny days (Instrumental)

2nd Session, #4 : Jin Kariya, Cloud, Nova & Ririn  
 01 - Looking for...
 02 - Game!Game!Game!
 03 - Faiteingusouru
 04 - Looking for... (Instrumental)
 05 - Game!Game!Game! (Instrumental)
 06 - Faiteingusouru (Instrumental)

2nd Session, #5 : Kuchiki Rukia & Inoue Orihime 
 01 - Wind
 02 - La la la
 03 - Holy Fight
 04 - Wind (Instrumental)
 05 - La la la (Instrumental)
 06 - Holy Fight (Instrumental)

Beat Collection 3rd

3rd Session, #1 : Ulquiorra Schiffer 
 01 - Crush the world down
 02 - Our world
 03 - Voice Message

3rd Session, #2 : Grimmjow Jaggerjack 
 01 - Break
 02 - Six feelings
 03 - Voice Message

3rd Session, #3 : Aizen Sousuke 
 01 - Shinsen
 02 - Kyoka Suigetsu
 03 - Voice Message

3rd Session, #4 : Tousen Kaname 
 01 - Banshuu no oto
 02 - Hoshi
 03 - Voice Message

3rd Session, #5 : Nelliel Tu Oderschwank (Nell) 
 01 - Kokoro Oasis
 02 - Every Fight!
 03 - Voice Message

3rd Session, #6 : Szayel Aporro Grantz 
 01 - Science show
 02 - Pink
 03 - Voice Message

Beat Collection 4th

4th Session, #1 : Byakuya Kuchiki & Rukia Kuchiki 
 01 - Yozora no Kawa
 02 - Ten no Hoshi  	
 03 - Listen to one story 	
 04 - Talk Session

4th Session, #2 : Ukitake Jushiro & Shiba Kaien 
 01 - Kotonoba
 02 - Nimorebii
 03 - Fuu~Inochi to Hokori
 04 - Talk Session

4th Session, #3 : Amagai Shūsuke & Kifune Makoto 
 01 - Hyoujou
 02 - Monochrome
 03 - Uragawa
 04 - Talk Session

4th Session, #4 : Ichigo Kurosaki & Rukia Kuchiki 
 01 - Unchangeable World
 02 - Echo
 03 - Glow
 04 - Talk Session

4th Session, #5 : Kurotsuchi Mayuri & Kurotsuchi Nemu 
 01 - Not Perfect is GOoD
 02 - un
 03 - 12
 04 - Talk Session

Bleach B Station 1st Season

Volume 01 
 01 - Opening Talk
 02 - Fumiko Orikasa On The Air
 03 - Kentaro Ito On The Air
 04 - Mitsuaki Madono On The Air
 05 - Bonus Track Intro ~Good Vibrations From Bleach-FM~
 06 - Gomi Tame Mitai Na Machi De Oretachi Wa Deatta ~Liquid Groove Mix~

Volume 02 
 01 - Opening Talk ~To-Ku no Mori de Yahho~
 02 - Fumihiko Tachiki On The Air ~Futari wa Tsuri Tomodachi!~
 03 - Kouki Miyata On The Air ~Bleach Ecchi Hanataro Station~
 04 - Bonus Track Intro ~Zenryaku Gake no Ue Yori Hizou Demo Ryuushutsu~
 05 - Hanataro desu ~REMIX desu. Version~

Volume 03 
 01 - Opening Talk ~Hora, Oretachitte Konbijyan~
 02 - Noriaki Sugiyama On the Air ~Uryuu wa 2.5 Maime Kyara~
 03 - Mitsuaki Madono On the Air ~Misutaa 5 Shyuume~
 04 - Satsuki Yukino On the Air ~Yoruichi-san wa Jiyuujin!~
 05 - Bonus Track Intro ~Buriichi Shyootokonto • Buriburi Kodomo Soudanshitsu~
 06 - Aesthetics and Identity -TB Club MIX-

Volume 04 
 01 - Opening Talk ~BBS Saiban, Kaitei~
 02 - Ryotaro Okiayu On the Air ~Hisabisa no Taichyou Toujyou~
 03 - Hiroki Yasumoto On the Air ~Rajio Shyotaiken~
 04 - Bonus Track Intro ~Mu! ...Yuuzai!~
 05 - Shinpainai Onee-san –King Kon Remix–

Volume 05 
 01 - Opening Talk ~Tameguchi Jinsei Soudan RITAANZU~
 02 - Koji Yusa on the Air ~Tsukimono wa Docchi?!
 03 - Mitsuaki Madono on the air ~Kingashinen Kon-sama da!
 04 - Nobuyuki Hiyama on the air ~Tsukitsuki no Mai Tanjou Hiwa~
 05 - Bonus Track Intro ~Kore wo Saigo ni Shite Kudasai~
 06 - Fuyu no Hanabi~ Sekai wa Ki ni Azamuki no Ue ni~

Volume 06 
 01 - Opening Talk ~Orihime Supesharu Menyuu Futatabi!!~
 02 - Hideo Ishikawa on the air ~Futari no Deai wa...~
 03 - Yuki Matsuoka on the air ~Watashi no Ryouri Tabetemiru?! ~
 04 - Bonus Track Intro ~Sougyokotowari X3 Futatabi~
 05 - Sky High ~Bankai Mix~

Bleach B Station 2nd Season

Volume 01 
 01 - Fumiko Orisaka on the air
 02 - Shin-Ichiro Miki on the air
 03 - Koja Yusa on the air
 04 - Bonus Track
 05 - Rukia Remix

Volume 02 
 01 - Rowi Park on the air
 02 - Toru Ohkawa on the air
 03 - Bonus Track Intro
 04 - This Light I See -氷雪 Mix-

Volume 03 
 01 - Tomokazu Sugita on the air
 02 - Aya Hisakawa on the air
 03 - Ryusei Nakao on the air
 04 - Bonus Track Intro
 05 - Faiteingusouru -B"B"S Mix-

Volume 04

Volume 05

Volume 06 

Bleach
Bleach